Pereiro heißen die Orte

 Pereiro (Ceará) im brasilianischen Bundesstaat Ceará

in Portugal
 Pereiro (Alcoutim), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Alcoutim
 Pereiro (Pinhel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Pinhel
 Pereiro (Tabuaço), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço

Pereiro ist der Familienname folgender Personen:

 Gastón Pereiro (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Lois Pereiro (1958–1996), galicischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Maximiliano Pereiro (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Orlando Pereiro (* 1982), spanischer Eishockeyspieler
 Óscar Pereiro (* 1977), spanischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Pereira
 Pereiros